Гига́нтовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сальском районе Ростовской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Гигант.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Муниципальные образования Сальского района
Сельские поселения Ростовской области